Игорь Александрович Новиков:
 Новиков, Игорь Александрович (1929—2007) — советский спортсмен, тренер и спортивный функционер (современное пятиборье).
 Новиков, Игорь Александрович (род. 1962) — американский шахматист.